Чеканов — русская фамилия; происходит от древнерусского мужского прозвища Чекан (обозначающего один из видов холодного оружия).

 Чеканов, Анатолий Петрович (род. 1960) — советский и российский футболист.
 Чеканов, Андрей Александрович (1919—1982) — историк науки и техники, биограф, доктор технических наук.
 Чеканов, Василий Яковлевич (1922—1985) — учёный-юрист.
 Чеканов, Михаил Юрьевич (род. 1961) — советский и российский хоккеист и хоккейный тренер.
 Чеканов, Николай Григорьевич (1921—1974) — советский футболист.
 Чеканов, Пётр Филиппович (1920—1985) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Чекунов